Horvát nyelv 
 Horvát nép
 Horvátország

 horvát bán, történelmi méltóság
 Magyarországi horvátok

Települések
 Bánhorvát, Izsófalva egykori része
 Disznóshorvát, Izsófalva egykori neve
 Krasznahorvát, falu Szilágy megyében

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok